Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Subbotin – rosyjski hokeista
 Dmitrij Subbotin – rosyjski hokeista
 Kławdij Subbotin – radziecki polityk
 Mikołaj (Subbotin) – prawosławny biskup